Gorice je historické město, které bylo v roce 1947 rozděleno mezi Itálii a Jugoslávii:
 Gorizia, původní historické město, dnes v Itálii
 Nova Gorica, město vybudované po druhé světové válce, dnes ve Slovinsku